Ngounié (provincie), een provincie van Gabon
 Ngounié (rivier), een rivier in Gabon, zijrivier van de Ogooué